Дискографія американського рок-гурту Nine Inch Nails складається з чотирьох студійних альбомів, трьох міні-альбомів, одного демо-альбому, трьох відеоальбомів, тринадцяти синглів та вісьмох відеокліпів.

Студійні альбоми

Ремікси

Відеоальбоми

Музичні відео

Саундтреки

Сингли

Примітки 

Nine Inch Nails